Graute ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Graute (* 1983), deutscher Marathonläufer
 Oliver Graute (* 1971), deutscher Verleger, Autor und Künstler